Domenico Spanò Bolani – politico e letterato italiano
 Palazzo Bolani Erizzo –  palazzo nel sestiere di Cannaregio a Venezia 
 Palazzo Spanò Bolani – edificio del centro storico di Reggio Calabria